Cette page présente le bilan saison par saison du Celtic FC, club de football écossais fondé en 1887.

Le Celtic fait partie des dix fondateurs du championnat d'Écosse créé en 1890, dont il a disputé depuis toutes les éditions sans jamais être relégué. Il remporte le championnat d'Écosse à 48 reprises entre 1893 et 2017 et la Coupe d'Écosse de football à 37 reprises. En 1967, le Celtic devient la première équipe britannique à remporter une compétition européenne, la Coupe d'Europe des clubs champions. Entre 1966 et 1974, sous la direction de Jock Stein, le Celtic remporte le championnat neuf fois d'affilée, une performance inédite en Europe de l'Ouest.

Finales de Coupe d'Écosse 

De 1889 à 2017, le Celtic a remporté la Coupe d'Écosse à 37 reprises et a disputé 55 finales.

Notes et références 

Celtic Football Club
Celtic Glasgow